SAP Open 2008 — 119-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в американском городе Сан-Хосе, и являющегося частью ATP Тура в рамках международной серии.

В 2008 году турнир прошёл с 18 по 24 февраля.

Первым номером посева турнира в одиночном разряде являлся Энди Роддик (6-я ракетка мира на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Энди Роддик выиграл свой 24й одиночный титул за карьеру на соревнованиях ассоциации. На этом турнире он побеждает в третий раз (до этого в 2004 и 2005 годах).
 Радек Штепанек сыграл свой 7й одиночный финал на соревнованиях ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Скотт Липски и Дэвид Мартин выигрывают свой первый титул на парных соревнованиях ассоциации.

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на сайте ATP

См. также 
 SAP Open

 ATP Тур 2008
 ATP 250

 Портал: Теннис

США
Теннис
Февраль 2008 года
2008